Sangalli bzw. San-Galli ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Sangalli (1828–1901), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Francesco Sangalli (1820–1892), italienischer Komponist 
 François Sangalli (* 1952), französischer Rugby-Union-Spieler
 Franz San-Galli (1824–1908), italienisch-russischer Unternehmer
 Rita Sangalli (1849–1909), italienische Balletttänzerin